Община Неум (, ) — боснийская община, расположенная в южной части Федерации Боснии и Герцеговины. Административным центром является город Неум.

Население 
По данным переписи населения 1991 года, в общине проживали 4325 человек из 27 населённых пунктов. По оценке на 2009 год, население составляет 4605 человек. Эта община является одной из немногих, в которой был зафиксирован естественный прирост населения после Боснийской войны.

Литература 
 Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. и 1991. године.

Ссылки 
 Saopćenje Federalnog saveza za statistiku 9. septembar 2009. godine

Общины Федерации Боснии и Герцеговины
Герцеговино-Неретвенский кантон